

Caratteristiche tecniche
È un'ala sinistra.

Carriera
Cresciuto nel settore giovanile dell', ha esordito in prima squadra il 1º febbraio 2015 in occasione del match del Campionato Paranaense pareggiato 0-0 contro il .

Palmarès
Coppa di Cina:2022

Note

Collegamenti esterni